Geigersklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Geigersklinge, rechte Bachklinge des Sandbrunnenbachs zur Fichtenberger Rot zwischen deren Obermühle und Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall; siehe Liste der Zuflüsse der Fichtenberger Rot#Rötenbach bis Fichtenberg
 Geigersklinge (Seitenbach), rechte Bachklinge zum hier noch Totenbach genannten Seitenbach (zur Aich) zwischen Weil im Schönbuch und dessen Totenbachmühle, Landkreis Böblingen